Seit dem Jahr 2010 wird durch die Broadcast Film Critics Association das beste Make-up des vergangenen Filmjahres mit dem Critics’ Choice Movie Award geehrt.

Liste der Gewinner und Nominierten

2010er Jahre

2020er Jahre 

Makeup
Erstverleihung 2010